A szfinx szó lehetséges jelentései:
Nagy szfinx, egyiptomi szobor
szfinx, mitológiai lény
szfinx, macskafajta
Szfinx, sziklaalakzat a romániai Bucsecs-hegységben
Sfinx, román együttes
Művészet
Szfinx (1979), Robin Cook regénye
Szfinx (1981), Franklin J. Schaffner filmje